Red House est une maison londonienne aménagée par William Morris et Philip Webb, symbole du mouvement Arts & Crafts.
 Red House est la résidence officielle du premier ministre des îles Salomon.
 Red House est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada.
 Red House est une ville de l'État de New York, aux États-Unis.
 Red House est une chanson de Jimi Hendrix.

Voir aussi